

Film
Un vagabondo alla corte di Francia (If I Were King) – film del 1920 diretto da J. Gordon Edwards
Un vagabondo alla corte di Francia (If I were King) – film del 1938 diretto da Frank Lloyd
If I Were King – film tv del 2008 diretto da Brendan Sherman

Letteratura
If I Were King – romanzo del 1901 di Justin Huntly McCarthy

Teatro
If I Were King – lavoro teatrale del 1901 di Justin Huntly McCarthy